«Останній» — радянський короткометражний мультфільм, виробництва АФЦ НВО «ЦЕНТР».

Сюжет 
Сюжет про те, як жила зграя гусей і один з них відчув себе лебедем, і що з цього вийшло.

Знімальна група

Посилання 

 
 Последний на «Аниматор.ру»

Мультфільми 1991